M46 Patton – amerykański czołg podstawowy
 Messier 46 – gromada otwarta w gwiazdozbiorze Rufy
 AN-M46 – amerykańska bomba fotograficzna